The 1st Album — дебютний альбом німецького диско-гурту Modern Talking, виданий в 1985 році.

Список композицій

Примітки 

Modern Talking
Дебютні альбоми 1985